Intox peut faire référence à :

 Intox, diminutif de intoxication ;
 Intox, technique de déstabilisation d'un adversaire en lui fournissant de fausses informations ;
 Intox, mauvaises informations, désinformation, fake news ou matraquage idéologique.

Œuvres 
Intox, une bande dessinée publiée par Glénat ;
Info ? Intox ?, un segment de l'émission de télévision Double Jeu.